Miejscowości w USA:
 Moorland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Moorland – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Moorland (ang. Moorland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon